Axel Sundermann – allenatore di calcio, procuratore sportivo ed ex calciatore tedesco
 Hans Sundermann – botanico tedesco
 Jürgen Sundermann – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco